Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1967./68. je osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1967-68